RDK steht für:
 RDK EG, Baureihe von Lokomotiven des Siemens-Konzerns
 Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte, in alphabetischer Reihenfolge geordnetes Nachschlagewerk
 Red Oak Municipal Airport (IATA-Code), Flughafen der US-amerikanischen Stadt Red Oak (Iowa)
 Reichsbund Deutscher Kaninchenzüchter, Vorgängerorganisation des Bundes Deutscher Kaninchenzüchter
 Reifendruckkontrollsystem zur Überwachung des Reifendrucks bei Kraftfahrzeugen
 Rheinhafen-Dampfkraftwerk Karlsruhe, Steinkohle-, Gas- und Dampfkraftwerk
 Rilindja Demokratike Kombëtare, deutsch Nationale Demokratische Wiedergeburt, politische Partei in Mazedonien
 Rohdichteklasse, Dichte eines porösen Festkörpers basierend auf dem Volumen einschließlich der Porenräume 
 Rotaract Deutschland Komitee, deutsche Sektion des Rotaract Club, einem Service-Club für junge Menschen
 Random-dot kinematogram, siehe Zufallspunkt-Kinematogramm

RdK steht für:
 Rat der deutschen Kulturgemeinschaft, seit 2004 Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien
 Rat des Kreises, Exekutivorgan der Landkreise in der Deutschen Demokratischen Republik
 Recht des Kraftfahrers, eine ehemalige juristische Fachzeitschrift, herausgegeben vom ADAC
 Reichsbund der Kinderreichen, Selbsthilfeorganisation für kinderreiche Familien (1922–1945)

Abkürzung